Burlington Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Burlington Hotel (Colorado), NRHP-Nr. 98000373
 Burlington Hotel (Wisconsin), NRHP-Nr. 82000633